11-я церемония награждения Filmfare Awards прошла в 1964 году, в городе Бомбей. На ней были отмечены лучшие киноработы на хинди, вышедшие в прокат до конца 1963 года.

Список лауреатов и номинантов

Основные премии

Музыкальные премии

Технические награды

Наибольшее количество побед и номинаций 
 «Заключённая» – 6/6
 «Заблуждение» – 3/8
 Dil Ek Mandir – 2/8
 «Тадж Махал» – 2/3

Примечания 
 11-я церемония вручения Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database
 

1964
1964 год в Индии
Кинопремии 1964 года